Andreevca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Andreevca - sat din cadrul comunei Chiperceni din raionul Orhei
 Andreevca - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Localități omonime din Republica Moldova